Osoby:
 Ferdy Doernberg – niemiecki gitarzysta
 Stefan Doernberg – niemiecki pisarz

Zobacz też:
 Dörnberg